Села:
 Красносільці — Львівська область, Золочівський район
 Красносільці — Тернопільська область, Збаразький район